Кубок Европы по баскетболу 2017/2018, также известный как 7DAYS Еврокубок 2017/2018, — 16-й розыгрыш второго по значимости международного европейского турнира Европы среди мужских профессиональных баскетбольных команд, Кубка Европы.

Изменения в формате 
Формат турнира остался таким же как в сезоне 2016/17. На первом этапе 24 команды будут разбиты на 4 группы, в которых команды сыграют друг с другом дома и в гостях. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий этап, где снова будут разбиты на 4 группы с круговым турниром дома и в гостях. Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, где сыграют четвертьфиналы, полуфиналы и финал в серии до двух побед.

Команды 
Первоначально 20 команд вошли в состав участников по результатам выступлений в национальных лигах в прошлом сезоне. Ещё 4 команды получили уайлд-кард. Три клуба квалифицировались в турнир через Адриатическую лигу: «Цедевита», «Партизан» и «Будучност». «Андорра» попала в турнир как представитель испанской лиги.

Итоговый состав участников стал следующим:

Жеребьёвка 
Команды были сеяны в шесть корзин в соответствии с клубным рейтингом, который отражает выступления команд в европейских соревнованиях в течение трёх последних сезонов.

Две команды из одной страны или лиги не могут попасть в одну группу в регулярном сезоне до тех пор, пока это правило возможно выполнить.

Регулярный сезон 

В каждой группе каждая команда будет играть с каждой дома и в гостях. Первые четыре команды из каждой группы по итогам 10 туров выйдут в следующий этап.

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Топ-16 
В каждой группе каждая команда будет играть с каждой дома и в гостях. Первые две команды из каждой группы по итогам 6 туров выйдут в следующий этап.

Группа E 

|}

Группа F 

|}

Группа G 

|}

Группа H 

|}

Плей-офф 
В плей-офф восемь команд, начиная со стадии четвертьфинала, будут выявлять сильнейшего в сериях до двух побед. В случае, если одна из команд выиграла первые две игры, третья игра не проводится. Команда, которая заняла место в топ-16 выше, играет первую и третью (при необходимости) игры дома.

Сетка

Четвертьфиналы 

* при равном счёте после первых двух игр

Полуфиналы

Финалы

Награды

Сборная всех звёзд

Тренер года 
  Саша Обрадович (Локомотив-Кубань)

Восходящая звезда 
  Джанан Муса (Цедевита)

MVP 
  Скотти Уилбекин (Дарюшшафака)

MVP Финала 
  Скотти Уилбекин (Дарюшшафака)

См. также 
 Евролига 2017/2018
 Лига чемпионов ФИБА 2017/2018
 Кубок ФИБА Европа 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Европы

Кубок Европы по баскетболу 2017/2018
Кубок Европы по баскетболу